Кружалин — русская фамилия; происходит от прозвища Кружало.

Известные носители:
 Кружалин, Александр Павлович (1963—2011) — российский военный лётчик, Заслуженный лётчик-испытатель Российской Федерации, Герой Российской Федерации.
 Кружалин, Виктор Иванович (род. 1950) — доктор географических наук, профессор, директор Института комплексных исследований образования МГУ им. М. В. Ломоносова.